Chirinos hace referencia a varios artículos:

Lugares
Distrito de Chirinos, uno de los siete de la Provincia de San Ignacio en el Departamento de Cajamarca, Perú.

Personas
Arturo Castillo Chirinos, político peruano
Aurora Chirinos Pizarro, bióloga, zoóloga, curadora y catedrática peruana
Carmen Vildoso Chirinos, socióloga y política peruana
Edmundo Chirinos, psicólogo, psiquiatra y político venezolano
Eduardo Chirinos, poeta peruano
Enrique Chirinos Soto, abogado constitucionalista
Jankarlo Chirinos, futbolista peruano
Javier Chirinos Lloveras, futbolista peruano
Javier Chirinos, exfutbolista y director técnico peruano
Juan Carlos Chirinos, novelista venezolano
Kerwis Chirinos, futbolista venezolano
Luis Chirinos, beisbolista profesional
Patricia Rosa Chirinos Venegas, política
Patricio Chirinos Calero, político mexicano del Partido Revolucionario Institucional
Robinson Chirinos, beisbolista
Yoel Acosta Chirinos, militar y político venezolano